Сезон «Карпат» (Львів) 1969 — сьомий сезон «Карпат» (Львів). Команда посіла 6-е місце серед 22 команд третьої підгрупи другої групи класу «А» і здобула Кубок СРСР, ставши єдиним представником другого дивізіону за всю історію розіграшів трофею.

Головні події 
В цьому сезоні в одну зону було зібрано всі українські команди. Це був перехідний сезон — проводився відбір команд для першої ліги, яка стартувала у наступному сезоні. «Карпати» постійно перебували у провідній групі, але, спрямувавши всі зусилля на виступах у розіграші Кубка СРСР, після здобуття Кубка зазнали спаду, однак здобуті раніше очки дозволили посісти шосте місце. Воно не давало путівки до першої ліги, але для володаря Кубка зробили виняток.

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступав 20 гравців:

Кубок СРСР

Фінал

Посилання 
 Друга група класу «А» СРСР 1969, 3 підгрупа на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1969 на КЛІСФ: Друга група класу «А» СРСР 1969, 3 підгрупа
 Кубок СРСР 1969 на КЛІСФ: Фінал 
 Кубок СРСР 1969 на КЛІСФ: Фінальний матч

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Українські футбольні клуби в сезоні 1969